Haslau kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hazlov, ort, Karlovy Vary,

Österrike 

 Haslau bei Birkfeld, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Weiz, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar